

Persone 
 Wilhelm Altendorf (1874-1948) – ingegnere tedesco
 Werner Altendorf (1906-1945) – politico tedesco
 Hellmut Haase-Altendorf (1912-1990) – musicista tedesco
 Wolfgang Altendorf (1921-2007) – scrittore e pittore tedesco

Geografia

Austria 
 Altendorf – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Altendorf – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Altendorf – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Altendorf – frazione del comune di Altenberga nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Altendorf – frazione del comune di Brome nel circondario di Gifhorn (Bassa Sassonia)
 Altendorf – quartiere della città di Chemnitz nel distretto di Chemnitz (Sassonia)
 Altendorf – quartiere della città di Dorsten nel distretto di Münster (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altendorf – antico nome di Burgaltendorf, quartiere della città di Essen nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altendorf – frazione della città di Fröndenberg/Ruhr nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altendorf – frazione della città di Holzminden nel circondario di Holzminden (Bassa Sassonia)
 Altendorf – frazione del comune di Kirnitzschtal nel distretto di Dresda (Sassonia)
 Altendorf – frazione della città di Meckenheim nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altendorf – frazione del comune di Mengkofen nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Altendorf – frazione del comune di Mörnsheim nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Altendorf – quartiere della città di Naumburg nel distretto di Kassel (Assia)
 Altendorf – ex comune ora frazione della città di Nordhorn nel circondario della Contea di Bentheim (Bassa Sassonia)
 Altendorf – frazione del comune di Osten nel circondario di Cuxhaven (Bassa Sassonia)
 Altendorf – frazione del comune di Pressath nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Altendorf – frazione del comune di Radevormwald nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altendorf – frazione della città di Sebnitz nel distretto di Dresda (Sassonia)
 Altendorf – frazione del comune di Weismain nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca

Comuni 
 Altendorf – antico nome tedesco di Stará Ves, comune nel distretto di Přerov (Olomouc)
 Altendorf (Altendorf bei Braunsberg) – antico nome tedesco di Stará Ves nad Ondřejnicí, comune nel distretto di Ostrava (Moravia-Slesia)
 Altendorf (Altendorf bei Römerstadt) – antico nome tedesco di Stará Ves, comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)

Frazioni 
 Altendorf  (Altendorf bei Hochstadt) – antico nome tedesco di Stará Ves, frazione del comune di Vysoké nad Jizerou nel distretto di Semily (Liberec)
 Altendorf (Altendorf bei Stadt Liebau) – antico nome tedesco di Staré Oldřůvky, frazione della città di Budišov nad Budišovkou nel distretto di Opava (Moravia-Slesia)

Romania 
 Altendorf – antico nome tedesco di Bătrâna, comune nel distretto di Hunedoara (Transilvania)

Russia 
 Altendorf – antico nome tedesco di Višnëvoe, località nell'oblast' di Kaliningrad

Slovacchia 
 Altendorf – antico nome tedesco di Spišská Stará Ves, città nel distretto di Kežmarok (Prešov)

Slovenia 
 Altendorf in Steiermark – antico nome tedesco del comune di Starše (Oltredrava)

Svizzera 
 Altendorf – comune nel distretto di March (Canton Svitto)

Altro 
 Altendorf GmbH – industria metalmeccanica tedesca
 Tomba di Altendorf – tomba megalitica sita a Altenburg presso Naumburg, in Germania

Pagine correlate 
 Altdorf – pagina di disambiguazione